

Cinema 
La cosa da un altro mondo (The Thing from Another World, anche noto come The Thing) – film del 1951 diretto da Christian Nyby.
La cosa (The Thing) – film con Kurt Russell diretto nel 1982 da John Carpenter.
La cosa (The Thing) – film del 2011 diretto da Matthijs van Heijningen Jr..

Fumetto e animazione 
 Mano (The Thing) – personaggio della famiglia Addams creato da Charles Addams.
The Thing  – serie animata del 1979.
The Thing  – serie a fumetti della Marvel Comics.
The Thing!  – fumetto horror statunitense della Charlton Comics (1952-1954).

Musica 
The Thing  – gruppo musicale jazz norvegese.
The Thing  – album dei The Crusaders del 1965.
The Thing  – album dei The Thing del 2000.

Altro 
The Thing  – comunità artistica internazionale.
La cosa (The Thing) – videogioco del 2002 ispirato al film del 1982.

Pagine correlate 
 The Things
 Thing (disambigua)